Een kever uit het geslacht oeverloopkevers (Elaphrus)
Alternatieve naam voor de oeverloper (Nebria livida)